Zkratka LVS může mít různé významy:

 Las Vegas Strip, bulvár v Las Vegas, Nevada
 Lesní vegetační stupeň
 Logistics Vehicle System, rodina logistických vozidel užívaných USMC